Das Herreneinzel der Australian Championships 1952 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Sieger des Turniers wurde der Australier Ken McGregor, der im Finale seinen topgesetzten Landsmann Frank Sedgman in vier Sätzen (7:5, 12:10, 2:6, 6:2) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Herreneinzel
1952